Mediteranski kup ili COMEN kup (Confédération Méditérranéenne de Natation) je europsko vaterpolsko regionalno natjecanje u kojem zemljopisni kriterij predmnijeva sudjelovanje klubova (ili državnih te reprezentacija pojedinih regija neke države, ako nisu kvalificirane na Europsko A prvenstvo) iz država Sredozemlja. 
Sudjelovati mogu i ostale reprezentacije i klubovi kao gosti.

Kriterij uspjeha u državnom natjecanju, odnosno položaj na konačnoj ljestvici se sastoji u plasmanu klubova u ovaj kup, koji su u državnim prvenstvima bili iza klubova koji sudjeluju u bilo kojem europskom kupu (Euroliga i LEN-kup).

Ovo natjecanje se igra od polovice 1980-ih.

1984.  POŠK Split
1985.  POŠK Split
1986.  POŠK Split
1987.  Mladost Zagreb
1988. nije održano 
1989.  Partizan Beograd
1990.  Mladost Zagreb 
1991.  Jadran Split 
1992.  Volturno
1993. nije održano
1994.  Como
1995.  Jadran Split
1996.  Primorje Rijeka
1997. nije održano
1998.  Dubrovnik
1999.  Dubrovnik
2000.  Ortigia
2001.  Ortigia
2002.  Camogli 
2003. 
2004. 
2005. 
2006. upitno održavanje natjecanja
2007.  Sori

Do polovice 1991., klubovi iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije su nastupali kao predstavnici SFRJ, koja je bila država na Sredozemlju; sukladno tome i klubovi iz Srbije, koja nije sredozemna država, su nastupali u COMEN kupu.

Izvori